Störmecke ist der Name von Ortschaften:

 Störmecke (Lennestadt), Ortsteil der Stadt Lennestadt, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Störmecke (Schmallenberg), Ortsteil der Stadt Schmallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Störmeckesiepen